Валентин Михайлович Кульчицкий (23 октября 1881, Одесса — 9 декабря 1942, Харьков) — русский офицер и литератор. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Автор книги «Советы молодому офицеру», также известной, как «Кодекс чести русского офицера».

Биография 
Православный, из дворян Херсонской губернии. Отец Михаил Васильевич (1856–1930), участник Русско-Турецкой войны 1877—1878 годов. Мать Евгения Фёдоровна, урождённая Цвайгер (1860—1941) — актриса, сценический псевдоним Евгеньева. Сестра Нина, брат Ростислав. Окончил 5 классов 2-ой Иркутской гимназии.

Военная служба 
Поступил 13 июня 1900 года на службу в 42-й драгунский Митавский Его Королевского Высочества Принца Прусского Альберта полк рядовым на правах вольноопределяющегося 2 разряда. В 1901 зачислен в полковую учебную команду, которую окончил в 1902. По окончании произведен в младшие унтер-офицеры, после уволен в запас армии. По мобилизации призван в 1904 году из запаса на действительную службу в 5-й кавалерийский запасный полк, в 1905 переведён в 51-й драгунский Черниговский полк. Выступил с 1-м маршевым эскадроном 5-го запасного кавалерийского полка из села Балаклея Харьковской губернии в военный поход на Дальний Восток. Участвовал в русско-японской войне. 11 ноября 1905 награждён знаком отличия Военного ордена 4 ст. №140301. По окончании военных действий в сентябре 1906 рекомендован и принят в Тверское кавалерийское училище для прохождения курса наук с зачислением в общий класс. В 1907 году на Императорском приёме Георгиевских кавалеров был представлен государю. В 1909 году, по окончании училища, произведен в корнеты с назначением на службу в 12-й драгунский Стародубовский полк.

Участвовал в Первой мировой войне, в Брусиловском прорыве. В 1914 награждён орденом св. Станислава 3 степени, в 1916 орденом св. Станислава 2 степени. В том же году вторично представлен государю.

После революции 
В 1918 году Валентин Михайлович закончил военную службу и получил юридическое образование в Харьковском университете. В 1919 у него родился сын Михаил (впоследствии стал известным поэтом), в 1928 дочь Олеся. С середины двадцатых годов работал в адвокатуре.

В 1933 репрессирован. Валентин Михайлович был арестован «за сокрытие социального происхождения»:

Освобождён в 1936 «за отсутствием состава преступления», но проживать в больших городах не разрешалось. Валентин Михайлович снял комнату в Белгороде и работал табельщиком на заводе. В 1937 возвращается в Харьков, с 1938 снова работает юрисконсультом.

В 1942 году арестован и забит до смерти в гестапо украинским полицаем Василенко. Похоронен на 8-ом кладбище Харькова, могила не сохранилась.

Советы молодому офицеру 
«Советы молодому офицеру» — обобщённый свод правил, наблюдений и житейских афоризмов, составленный Валентином Михайловичем за годы службы. Она задумывалась в помощь молодым офицерам, рассказывая о сущности военной службы, отношениях к начальству и подчинённым солдатам, правилах военных занятий, о суде и защите чести и простые жизненные мудрости и советы. В связи с военным временем проводился ускоренный выпуск офицеров и книга Кульчицкого оказалась очень востребованной в военной среде. Она выдержала шесть переизданий за 1915—1917 годы. После революции не переиздавалась, но существовала в виде перепечаток. 
21 октября 1943 года главная газета Красной Армии «Красная Звезда» начала печатать цикл статей «Традиции русского офицерства». В них неоднократно цитировался «русский военный теоретик В. Кульчицкий», его мысли о морали офицера, о воспитании чести, долга, патриотизма. «Советы» были приняты за основу кодекса Советской гвардии, были рекомендованы к изучению в ВВУ СССР.

В 2014 году Нижегородское издательство «Чёрная сотня» издало «Советы молодому офицеру» под названием «Кодекс чести русского офицера», в оригинальной, дореформенной орфографии. В последующие годы книга неоднократно переиздавалась.

Ссылки 
 Валентин Михайлович Кульчицкий — Книга памяти 12-го драгунскаго Стародубовскаго полка 
 «Кодекс чести русского офицера или Советы молодому офицеру» — Н.Новгород, 2017, Чёрная сотня — 160 с., 4000 экз, ISBN 978-5-00028-072-0
Выпускники Харьковского университета